Переможець кубка світу з біатлону 2013–14 у загальному заліку серед чоловіків визначиться за результатами 21 гонки, що відбудуться впродовж 9 етапів кубка світу. Переможця буде нагороджено «Великим кришталевим глобусом». Торішній володар трофею — Мартен Фуркад із Франції.

Лауреати сезону 2012-13

Гонки

Поточна таблиця

Виноски  

Кубок світу з біатлону 2013-14
2013 у біатлоні
2014 у біатлоні